Criança
Ou ainda:
Infância (livro) - de Graciliano Ramos
A Infância - peça de Máximo Gorki

Desambiguação